Иштван Даби (; ) — венгерский переводчик и писатель. Стал известен в возрасте 18 лет своим знанием 18 языков, на которых он переписывался с 80 партнёрами из 50 стран мира.

Всегда был заинтересован в изучении языков с целью познания литературы и культуры разных наций.

Биография 
Родился 12 июня 1943 года. Работал корреспондентом, гидом, синхронным переводчиком, текстовым переводчиком и консультирующим редактором. Свои стихи публикует, в основном, на польском языке.

В 1970 году женился на преподавательнице польского происхождения из Литвы. У них есть сын Иштван Миколай (род. в 1971) и дочь Мариа Розалиа (род. в 1973). В 1971—1980 годах проживал в Гданьске. Ныне житель Будапешта.

Языки 
Иштван Даби свободно говорит на русском, чешском, словацком, болгарском, немецком, английском, французском и литовском. А если он несколько дней потратит на освежение материала, то сможет говорить еще на 14 языках: украинском, белорусском, сербском, хорватском, македонском, лужицком, латышском, итальянском, испанском, нидерландском, датском, шведском и норвежском.

Перевод 
Он разделил языки, с которых переводил, на четыре категории:
 Практически без словаря (20): русский, польский, белорусский, украинский, кашубский, лужицкий, чешский, словацкий, сербский, хорватский, немецкий, английский, французский, испанский, итальянский, литовский, латышский, эстонский, болгарский, македонский.
 С незначительным использованием словаря (33, считая два мордовских языка одним): словенский, нидерландский, шведский, датский, норвежский, исландский, румынский, португальский, ретороманский, турецкий, азербайджанский, узбекский, туркменский, чувашский, татарский, башкирский, финский, коми, марийский, мордовский (мокшанский и эрзянский), идиш, арабский, мальтийский, хинди, персидский, урду, вьетнамский, монгольский, бурятский, калмыкский, армянский, дари, таджикский.
 С несколько большим использованием словаря (24): греческий, латинский, непальский, казахский, киргизский, тувинский, алтайский, якутский, нанайский, эвенкийский, карачаево-балкарский, адыгейский, кабардино-черкесский, аварский, лакский, каракалпакский, албанский, японский, индонезийский, малайский, удмуртский, санскрит, бенгальский, грузинский.
 Со значительным использованием словаря (26): валлийский, ирландский, тайский, лаосский, кхмерский, малаялам, каннада, тамильский, телугу, сингальский, суахили, лингала, малагасийский, амхарский, фула, иврит, китайский, бирманский, тагальский, ненецкий, абхазский, чеченский, ингушский, пушту, хауса, тибетский.

Всего 103 языка, без родного венгерского. Переводить с них он может на венгерский, польский и русский.

Метод изучения языка 
 Выбираются 1000—1500 основных слов (из тем семьи, работы, повседневной жизни и т. д.) и изучаются вместе с наиболее значимой грамматикой (склонение, спряжение, местоимение, артикль и порядок слов).
 Иштван начинает читать довольно простые тексты со словарём в соответствии со своими интересами. (Тексты могут быть газетными статьями, специализированными текстами или чем-либо ещё.)
 Для некоторых людей необходимо записывать и повторять незнакомые слова; для других достаточно читать их. Его опыт показывает, что значительно проще изучать слова средствами догадки и предположения, например, через их контекст.
 По возможности, Иштван начинает переписываться с людьми, возможно, той же профессии и интересов, чьим родным языком является изучаемый. (Это важно чтобы избежать перенимания ошибок от тех, кто только изучил язык.)
 Он начинает слушать радиопередачи на иностранном языке, даже если не понимает практически ничего, поскольку постепенно человек привыкает к звучанию языка.
 Первичным он считает иметь дело с изучаемым языком каждый день как минимум 15-20 минут. (Если это кажется недостижимым, человек должен сначала научиться выделять время.)

Библиография 
 «A nyelvekről — nyelvtanulásról» («О языках и их изучении», 1995, на венгерском), ISBN 963-450-921-5.

Примечания 

Полиглоты
Переводчики Венгрии